William C. Pryor
 William H. Pryor